Anne de Montmorency est le nom de plusieurs personnages historiques français, hommes ou femmes, Anne étant un prénom porté aussi bien par les hommes que les femmes  
 Anne de Montmorency (1385-1466) était l'épouse de Guy XIII de Laval
 Anne de Montmorency (1493-1567) était un connétable de France et l'un des personnages les plus puissants de la Renaissance française
 Anne de Montmorency, un tableau de Corneille de Lyon, qui représente le portrait d'Anne de Montmorency
 Anne de Montmorency (décédée en 1525) était l'épouse de Guy XVI de Laval
 Anne de Montmorency-Fosseux (?-),
 Anne Léon II de Montmorency-Fosseux ( - ).

Voir aussi 

 

Homonymie dynastique